Максим Оса — украинский комикс Игоря Баранько про одноимённого казака Корсунского полка, жившего в 17-ом веке. Комикс создан в жанре мистического детектива. Первый выпуск был издан в 2008 году одесским издательством «Евгениос»

Сюжет 
Казак и пират Максим Оса в 1636 году возвращается в Запорожскую Сечь после рейдов на Крым против турок. Дома он обнаруживает, что его считают погибшим, а его тело похоронено. Заявление о том что он не умер, даже его бывшая невеста принимает за ложь обвиняя в самозванстве. Как только Максим прибывает на место своей могилы с ним начинает происходить ещё более закрученная мистика.

Экранизация 
В 2017 году планировался выпуск фильма на основе комикса; съёмки фильма были начаты в 2013 году,  По состоянию на январь 2019 года съёмки приостановлены и дата продолжения неизвестна.

Признание 
Комикс в 2011 году был удостоен награды на международном фестивале рисованных историй Коммиссия

Примечания 

Исторические комиксы
Приключенческие комиксы
Комиксы ужасов
Персонажи комиксов
Персонажи по алфавиту
Вымышленные мужчины
Вымышленные казаки
Вымышленные пираты
Вымышленные сыщики-любители
Вымышленные стрелки
Комиксы Украины